

Acronimi e sigle 
 The USENIX Special Interest Group for Sysadmins – gruppo di amministratori di sistema
 Strategy Action Game Engine – motore grafico utilizzato da alcuni videogiochi di proprietà Electronic Arts
 Semi Automatic Ground Environment – sistema di difesa aereo sviluppato dall'IBM per la United States Air Force negli anni sessanta
 Soviet-American Gallium Experiment – esperimento di fisica sui neutrini solari

Persone 
 Sage – nome proprio di persona inglese
 Adriana Sage – attrice pornografica messicana
 Amanda Sage – pittrice statunitense
 Angie Sage – scrittrice inglese
 Bill Sage – attore statunitense
 David Sage – attore statunitense
 George Sage – calciatore inglese
 Greg Sage – musicista statunitense
 Harry Sage – giocatore di baseball statunitense
 Henry W. Sage – uomo d'affari e filantropo statunitense
 Kay Sage – artista e poeta statunitense
 Lorna Sage – studiosa, critica letteraria e autrice gallese
 Margaret Olivia Slocum Sage – filantropa statunitense
 Mel Sage – ex calciatore inglese
 Paula Sage – attrice scozzese
 Russell Sage – politico statunitense
 Veronica Sage – modella e pornoattrice statunitense

Finzione 
 Sage – personaggio dei fumetti Marvel Comics
 Sage – personaggio della serie televisiva animata The Herbs
 Sage – personaggio dei videogiochi della serie Shuffle!
 Sage – personaggio di I Cavalieri dello zodiaco - The Lost Canvas - Il mito di Ade

Informatica 
 Sage – estensione Mozilla che permette di leggere direttamente nel browser i feed RSS, XML ed Atom
 Sage – software scientifico di matematica open source
 SAGE – software di debugging di proprietà di Microsoft
 The Sage Group – produttori di software

Altro 
 Sage Gateshead – centro musicale a Gateshead, in Inghilterra
 SAGE Publications – casa editrice
 Sage Telecom – compagnia di telecomunicazioni statunitense